Wassermangel ist:
ein anderer Ausdruck für Dürre, Wasserknappheit oder auch Wasserkrise
zu geringe Zufuhr an Trinkwasser, siehe Dehydratation (Medizin) und Exsikkose (Austrocknung), bei Pflanzen Trockenstress 
Wassermangel (Heiligenhaus), Stadtteil von Heiligenhaus im nordrhein-westfälischen Kreis Mettmann

Siehe auch: